Deutschland steht für:
 Deutschland, mitteleuropäischer Staat

historisch:
 das Regnum Teutonicum, nördlich der Alpen gelegener Teil des Heiligen Römischen Reiches
 die räumlich nicht genau bestimmte Vorstellung eines deutschsprachigen kulturellen Raums, auch bezeichnet als Teutschland, siehe Deutschland #Begriffsgeschichte: Deutsch und Deutschland
 den Deutschen Bund 1815 bis 1866
 das Deutsche Reich 1848/1849
 Westdeutschland und Deutsche Demokratische Republik

Personen:
 Heinz Deutschland (* 1934), deutscher Historiker und Diplomat
 Helmut Deutschland (1918–2007), deutscher Tischtennisspieler
 Joachim Deutschland (* 1980), deutscher Musiker
 Jutta Deutschland (* 1958), deutsche Balletttänzerin

Wirtschaft:
 mehrere Schiffe, siehe Liste von Schiffen mit dem Namen Deutschland
 Zeche Deutschland, ehemaliges Bergwerk in Sprockhövel (1871–1925)
 Maschinenfabrik Deutschland, ehemaliges Maschinenbau-Unternehmen (1872–1996)
 Motorfahrzeugfabrik Deutschland, ehemaliger deutscher Automobilhersteller (1903–1905)
 LZ 7 „Deutschland“ (Luftschiff), DELAG-Zeppelin (1910)

Medien und Kultur:
 Deutschland. Zeitschrift für Heimatkunde und Heimatliebe. Organ für die deutschen Verkehrs-Interessen, Zeitschrift (1912–1928)
 Deutschland (Slime-Lied), Musiktitel (1981), siehe Slime I #Deutschland
 Deutschland (Böhse-Onkelz-Lied), Musiktitel (1984), siehe Der nette Mann #Deutschland
 Deutschland (Die-Prinzen-Lied), Musiktitel (2001)
 Deutschland (Muhabbet-Lied), Musiktitel (2007)
 Deutschland (Rammstein-Lied), Musiktitel (2019)
 Deutschland (Fernsehserie), Fernsehserie (2015, 2018, 2020)

Siehe auch:
 Teutschland, 1708 errichtetes Außenwerk der Würzburger Festung Marienberg